Ledbetter ist der Familienname folgender Personen: 

 Brian Ledbetter (* 1963), US-amerikanischer Segler
 Homer Ledbetter (1910–1946), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Marshall Ledbetter (1969–2003), US-amerikanischer Aktivist 
 Hudson „Huddie“ William Ledbetter (1889–1949), US-amerikanischer Bluesmusiker, siehe Leadbelly

Ledbetter steht für: 

 Ledbetter (Kentucky), Census-designated Place im Livingston County, Kentucky
 Ledbetter (North Carolina), Ort im Richmond County, North Carolina
 Ledbetter (Tennessee), Ort im Gibson County, Tennessee
 Ledbetter (Texas), gemeindefreies Gebiet im Fayette County, Texas